77. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–20 stycznia 1980 roku w Trondheim, w Norwegii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Drugi raz złoto wywalczył Norweg Kay Arne Stenshjemmet.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarzy z 11 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1980 w sportach zimowych
1980 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Trondheim